Bella Vista kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Departamento de Bella Vista, kommun, Corrientes, 
 Bella Vista, Tucumán,

Bolivia 

 Buena Vista, Bolivia, Santa Cruz,

Brasilien 

 São Sebastião da Bela Vista (ort), Minas Gerais, 
 Mirabela (ort), Minas Gerais, 
 Bela Vista de Goiás (ort), 
 Bela Vista (ort), Mato Grosso do Sul,

Dominikanska republiken 

 Bella Vista, Dominikanska Republiken, Santo Domingo,

Mexiko 

 Bella Vista (kommun), Chiapas, 
 Bella Vista, Pueblo Viejo, 
 Bella Vista, Libres, 
 Bella Vista, Michoacán de Ocampo, Panindícuaro, 
 Bella Vista, Ajalpan, 
 Bella Vista, Coyomeapan, 
 Bella Vista, San Andrés Tuxtla, 
 Bella Vista, Hidalgo, Tianguistengo,

USA 

 Bella Vista, Arkansas, ort, Benton County, 
 Bella Vista, Kalifornien, ort, Shasta County,

Se även
Río Bellavista
Bellavista – flera

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar